Должность губернатора штата Нью-Йорк была введена 9 июня 1776 года. Первым губернатором стал Джордж Клинтон, вступивший в должность 30 июля 1777 года. Губернатор является высшим исполнительным органом штата.

Список губернаторов

Примечания

Ныне живущие губернаторы

Переход с должности 
Некоторые губернаторы штата сменили пост на более высокий. Среди них:

 Президент США: Мартин Ван Бюрен, Гровер Кливленд, Теодор Рузвельт, Франклин Делано Рузвельт
 Вице-президент США: Джордж Клинтон, Даниэль Томкинс, Мартин Ван Бюрен, Леви Мортон, Теодор Рузвельт, Нельсон Рокфеллер
 Председатель Верховного суда США: Джон Джей, Чарльз Хьюз
 Государственный секретарь США: Уильям Сеуорд, Гамильтон Фиш, Чарльз Хьюс
 Кандидаты в президенты США: ДеВитт Клинтон, Горацио Сеймур, Самуэль Тилден, Чарльз Хьюз, Эл Смит, Томас Деуэй

Ссылки 
 «Губернаторы штат Нью-Йорк»
 

Нью-Йорк
Губернаторы